El término magisterio hace referencia, en esta enciclopedia:

Educación
al Magisterio en España, en el sistema educativo español, con varias especialidades de acuerdo con la LOGSE;
a la Escuela del Magisterio, una institución educativa de nivel secundario perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina;

Instituciones religiosas
 al Magisterio de la Iglesia, la autoridad doctrinal que tienen el Papa y los obispos;
 al Magisterio Pontificio, la autoridad doctrinal que tiene el Papa.